Desa Cigentur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cigentur (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 107,89), Jawa Barat, 
 Desa Cigentur (administrativ by i Indonesien, lat -7,03, long 107,80), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar